Questa è una lista delle montagne della Svizzera, elenco che comprende tutte le maggiori cime sopra i 4 000 metri 

.

Per altitudine

Oltre 4 000 metri 
Questo è l'elenco ufficiale delle 48 cime da oltre 4 000 metri secondo l'istituto UIAA.

Oltre 3 000 metri

Oltre 2 000 metri

Sotto 2 000 metri

Per prominenza

Maggiori cime per prominenza 
(Montagne con oltre 1500 metri di prominenza)

Vette con oltre 1 km di prominenza

Vette con oltre 500 metri di prominenza

Vette con almeno 100 metri di prominenza

Cime più prominenti

Cime sullo spartiacque 
Montagne situate a ridosso di spartiacque multipli.

Collegamenti esterni 
 
 

 
Svizzera